__БЕЗКН__

Euarchontoglires (Еуархонтоглирес — „еуархонти и глиреси”) је надред плаценталних сисара унутар магнореда Boreoeutheria. Овај надред сисара обухвата велики ред Euarchonta и кладус Gliriformes. Стручни назив за чланове овог надреда сисара је еуархонтоглиреси.

Еволуцијски односи 
Кладус -{Euarchontoglires}- се заснива на анализама ДНК секвенци и маркерима ретротранспозона који комбинују класу -{Glires}- (-{Rodentia}- + -{Lagomorpha}-) и -{Euarchonta}- (-{Scandentia}- + -{Primates}- + -{Dermoptera}-). Иако је документовано да и -{Euarchontoglires}- и дипротодонтни торбари посједују вермиформни додатак, ова карактеристика се развила као резултат конвергентне еволуције.

-{Euarchontoglires}- је сада признат као једна од четири главна подкладуса унутар кладуса   (тј. планцентарних сисара) и о њој се обично расправља без таксономског ранга, али одређивали су је као кохорта, магноред и надред. Односи између четири кохорте (-{Euarchontoglires}-, -{Xenarthra}-, -{Laurasiatheria}-, -{Afrotheria}-) и идентитет планцентног коријена остају контроверзни.

Најранији фосил -{Euarchontoglires}- датира из периода палеоцена.

Једна студија заснована на ДНК анализи сугерише да су Scandentia и Primates сестрински кладуси, али не расправља о положају Dermoptera. Иако је познато да је Scandentia једна од најосновнијих класа -{Euarchontoglires}-, тачан филогенски положај се још не сматра ријешеним, а може бити и сестрински кладус Glires, Primatomorpha или Dermoptera или свих осталих Euarchontoglires. Нека старија истраживања постављају Scandentia као сестрински кладус Glires, обилазећи Euarchonta.

Дуплирање цијелог генома могло се догодити међу прецима -{Euarchontoglires}-.

Систематика

Класификација 
Класификација надреда Euarchontoglires:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе надреда Euarchontoglires.

Временска распрострањенст

Унутар магнореда Boreoeutheria

Референце

Литература

Спољашње везе 

 Aron Ra - "Systematic Classification of Life (episode 35) - Euarchontoglires"